«Блинкер» (арго) — поворотник.
 Блинкер, Реджи